Fragmenta ist Teil des Titels folgender Sammlungen:

 Comicorum Atticorum Fragmenta (CAF), Titel einer Sammlung der Fragmente der attischen Komödiendichter
 Epicorum Graecorum Fragmenta, Titel zweier Fragmentsammlungen der griechischen epischen Literatur
 Fragmenta Comicorum Graecorum (FCG), Titel einer Sammlung der Fragmente der griechischen Komödiendichter
 Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), Geschichte des inneren Lebens Petrarcas
 Tragicorum Graecorum Fragmenta, Titel mehrerer Sammlungen der verstreut überlieferten Fragmente griechischer Tragödiendichter
 Fragmenta Vaticana, juristisches Privatwerk aus dem nachklassischen 4. Jahrhundert